Les Licinii Vari sont des membres d'une branche de la gens des Licinii.

 Publius Licinius Varus, grand-père du consul de -236.
 Publius Licinius P. f. Varus, père du consul de -236.
 Caius Licinius P. f. P. n. Varus, consul en -236.
 Publius Licinius (C. f. P. n.) Varus, préteur urbanus en -208
 Gaius Licinius P. f. (C. n.) Varus, père Publius et Gaius Licinius Crassus, consuls en -171 et -168.